Howard il papero (Howard the Duck) – personaggio dei fumetti della Marvel Comics
 Howard e il destino del mondo (Howard the Duck) – film basato sull'omonimo personaggio dei fumetti
 Howard the Duck – videogioco del 1986